Diese Seite stellt die Statistiken, Fakten und Rekorde der Kansas City Chiefs (bis 1962 Dallas Texans) dar.

Falls nicht anders angegeben, befinden sich die Daten auf dem Stand der letzten abgeschlossenen Saison. Die Quelle der Daten ist – wenn nicht anders angegeben – die Webseite pro-football-reference.com.

Die Chiefs spielten seit 1960 gegen insgesamt 31 andere Mannschaften. Mit 128 Partien gab es die meisten Begegnungen gegen die Las Vegas Raiders. Am erfolgreichsten gegen die Teams der NFL sind sie derzeit gegen die Washington Commanders.

Statistik 
Nach Ende der Saison 2022 ließen sich folgende statistischen Werte ermitteln:

Rekorde

Alle Saisons seit 1960

Erstrunden Draft-Picks 

Nachfolgend werden hier alle Erstrunden Draft-Picks aus dem AFL-Draft und NFL-Draft aufgelistet, welche die Chiefs, bzw. bis 1962 die Dallas Texans seit ihren dem ersten Draft 1960 getätigt haben. Die Chiefs konnten bisher zweimal den Gesamtersten auswählen: im AFL Draft von 1963 und im NFL Draft 2013. Von der Louisiana State University haben sie bisher mit fünf Spielern die meisten Erstrunden-Picks ausgewählt.

Mit Patrick Mahomes und Clyde Edwards-Helaire sind zur Zeit nur noch zwei Erstrunden-Picks im Roster der Franchise.

Legende:

Anmerkungen

Quellen 
 Kansas City Chiefs auf pro-football-reference.com
 Passing records auf pro-football-reference.com
 Rushing records auf pro-football-reference.com
 Receiving records auf pro-football-reference.com
 Defense records auf pro-football-reference.com
 Kicking & Punting records auf pro-football-reference.com
 Return records auf pro-football-reference.com
 Draft History auf pro-football-reference.com

Liste (American Football)
Zahlen und Rekorde